Гре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Гре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези